unerwienie organów ciała ludzi lub zwierząt,
 użyłkowanie liścia zwane też "nerwacją" lub "unerwieniem".